Bedrijf
Ludwig-Musser, Amerikaans fabrikant van slaginstrumenten

Media
Ludwig, film uit 1972 van Luchino Visconti

Onderwijs
Ludwig Maximilians-Universiteit, universiteit in de Duitse stad München

Personen met de achternaam Ludwig
Christa Ludwig, Duits opera- en concertzangeres
Emil Ludwig, Duits schrijver
Olaf Ludwig, Duits wielrenner
Peter Ludwig, Duits industrieel en kunstverzamelaar

Voornaam
Ludwig (voornaam), een jongensnaam

Andere
Ludwigmusea, 12 musea behorende tot de Collectie Ludwig, waaronder
 Museum Ludwig, Keulen
 Suermondt-Ludwig-Museum in Aken
 Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (MUMOK) in Wenen
 Ludwig Galerie Schloss Oberhausen in Oberhausen]
 Haus Ludwig für Kunstausstellungen Saarlouis in Saarlouis
 Ludwig Forum für Internationale Kunst in Aken
 Ludwig Museum im Deutschherrenhaus in Koblenz